CMRR steht für:
 das Center for Magnetic Resonance Research
 Common-Mode Rejection Ratio, siehe Gleichtaktunterdrückung

CMRR